Zbigniew Raszewski (1925-1992), historyk teatru, pisarz
 Zbigniew Raszewski (1968-), hokeista